El Gran Premi d'Indianapolis de motociclisme de 2009 fou la dozena cursa de la temporada 2009 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit d'Indianapolis (Indianapolis, Estats Units) el dia 30 d'agost de 2009.

Classificació

MotoGP.

250cc

125cc

Enllaços externs 
 

Indianapolis
Competicions motociclistes als Estats Units